Derval steht für:

 Derval, französische Gemeinde 
 Kanton Derval, französischer Kanton
 Derval (Vorname), weiblicher Vorname
 Stany Derval, frankobelgischer Comic